Саудек (Saudek):

 Саудек, Виктор (1879—1966) — американский флейтист и дирижёр.
  (1880—1935) — чешский графолог, писатель.
 Саудек, Роберт (продюсер) (1911—1997) — сын Виктора Саудека, американский телевизионный продюсер.
 Саудек, Ян (род. 1935) — чешский фотограф еврейского поисхождения.